Дачненська сільська рада — Донецька область, Мар'їнський район
 Дачненська сільська рада — Одеська область, Біляївський район